The Marriage of Heaven and Hell Part II — седьмой студийный альбом американской рок-группы Virgin Steele, вышедший в 1996 году.

Список композиций 
 «A Symphony of Steele»
 «Crown of Glory»
 «From Chaos to Creation»
 «Twilight of the Gods»
 «Rising Unchained»
 «Transfiguration»
 «Prometheus the Fallen One»
 «Emalaith»
 «Strawgirl»
 «Devil/Angel»
 «Unholy Water»
 «Victory is Mine»
 «The Marriage of Heaven and Hell Revisited»

Бонус-треки с переиздания 2008 года 
 «Life Among the Ruins» (концертная версия)
 «I Wake Up Screaming» (концертная версия)

Участники записи 
 Вокал: Дэвид ДеФейс
 Гитара: Эдвард Пурсино
 Бас-гитара: Роб ДеМартино
 Ударные: Фрэнк Джилчрист
 Клавишные: Дэвид ДеФейс

Ссылки 
 
 

Альбомы Virgin Steele
Альбомы Noise Records